LOSA ist die Abkürzung für:
 Line Operations Safety Audit, ein Verfahren in der Luftfahrt, um die Flugsicherheit zu erhöhen

Losa heißen folgende geographischen Objekte:
 Losa (Ukraine) (ukrainisch Лоза), ein Ort in der Oblast Transkarpatien
 Losa (Elsterberg), Ortsteil der Stadt Elsterberg im Vogtlandkreis, Sachsen
 Losa (Tschepza), ein Nebenfluss der Tschepza in Russland
 Losa (Gallien), eine antike Stadt in Gallia Aquitania, beim heutigen Sanguinet in Frankreich

Losa ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Losa (* 1971), deutscher Schauspieler
 Ilse Losa (1913–2006), deutsch-portugiesische Schriftstellerin
 Isabella Losa (1491–1564), Nonne und Theologin
 Jeannette Losa (* 1962), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Jewgenija Fjodorowna Losa (* 1984), russische Schauspielerin
 Pedro Losa (* 1976), spanischer Fußballtrainer
 Petro Losa (* 1979), ukrainischer Geistlicher, Weihbischof in Sokal-Schowkwa

Losa bezeichnet außerdem:
 Losa (Band), eine US-amerikanische Metalcore-Band

Siehe auch:
 Oberlosa
 Unterlosa
 Lossa
 Llosa

Abkürzung